Anne-Marie Cadot-Colin, romancière française ;
 Henri Cadot (1864-1947), syndicaliste et homme politique français ;
 Jacques Cadot de Sébeville ou Jacques Kadot de Sébeville (1647-1707), officier de marine et aristocrate français ; 
 Laure-Madeleine Cadot de Sébeville, abbesse (1682-1745) de l’abbaye de Montivilliers ;
 Laurent Cadot (1983-), rameur français ;
 Louis Cadot (Louis Marie Ernest Cadot) (1841-1921), homme politique et avocat français ;
 Michel Cadot (né en 1954), haut fonctionnaire français ;
 Patrick Cadot (né en 1959), dessinateur belge.

Autres 
 Arrêt Cadot, législation.

Voir aussi